Carlos Velázquez uruguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Uruguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt és az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Copa América
Bolívia rendezte a 38., az 1997-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a COMNEBOL JB asszisztensi szolgáűlatra vette igénybe.

1997-es Copa América

Copa América mérkőzés

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Konföderációs kupa 
Szaúd-Arábia rendezte a 2., az 1995-ös konföderációs kupa labdarúgó tornát, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

1995-ös konföderációs kupa

Források 

Uruguayi labdarúgó-játékvezetők